Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 1959 года прошли с 6 января по 15 января в Каракасе, Венесуэла. В соревнованиях приняло участие 1150 спортсменов.

Виды спорта

Медальный зачёт

Ссылки 
 Historia de los Juegos Deportivos Regionales mas antiguos del mundo

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 
1959 год в спорте
Январь 1959 года
Международные спортивные соревнования в Каракасе
1959 год в Венесуэле